Flammulina (slak), een geslacht van slakken
 Flammulina (zwam), een geslacht van paddenstoelen